

Cinema 
 Gee Whiz – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 Gee Whiz – film del 1920 diretto da F. Richard Jones

Musica 
 Gee Whiz – album di Carla Thomas del 1961

Televisione 
 Gee Whiz – episodio della serie televisiva animata Aqua Teen Hunger Force (2000)